Grand Turk steht für:
 Grand Turk Island, eine der Turks- und Caicosinseln
 Grand Turk, Replika einer englischen Fregatte aus dem 18. Jahrhundert, siehe Étoile du Roy